Слива китайская 'Красный Шар' — столовый, самобесплодный сорт сливы китайской.

Происхождение

Районирование 
Включён в Государственный реестр с 1987 года по Центральному (Московская область) региону.

Биологическое описание 
Дерево среднерослое, 2,5 м высоты, с округло-свисающей кроной. Густота кроны средняя. Плодоносит на однолетних побегах и букетных веточках.

Цветки белые.

Плод крупный, 35—40 г, по другим данным  28—32 г, округлой формы, красный, покрыт восковым сизым налётом. Мякоть светло-жёлтая, рыхлая, немного волокнистая, очень сочная, сладкая, с ароматом, хорошего вкуса (4 балла). Косточка небольшая, полуотстающая. Транспортабельность хорошая. Сорт столового назначения.
Срок созревания ранний, по другим данным среднего срока созревания.

В культуре 
Зимостойкость дерева и плодовых почек удовлетворительная. Вступает в плодоношение рано, на 2—3 год после посадки в сад. Урожайность хорошая, по другим данным средняя. Устойчив к клястероспориозу.

Примечания 

Красный Шар
Плодоводство в СССР